Sacheverell ist der Familienname folgender Personen:

 Henry Sacheverell (1674–1724), englischer Kirchenmann und Politiker
 William Sacheverell (1638–1691), englischer Politiker